Wysard ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Wysard-Füchslin (1790–1863), Schweizer Kunstmalerin und Radiererin
 Gottlieb Emanuel Wysard (1789–1837), Schweizer Kunstmaler und Radierer